Cintesi – abitanti di Cinte Tesino
Cintesi – abitanti di Cinto Caomaggiore